M1, M-1, M.1 ou M01 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire et armes 
Armes 
 Benelli M1, un fusil de combat rapproché Italien ;
 Bristol M.1, un avion militaire britannique de la Première Guerre mondiale ;
 Carabine M1, une carabine automatique ou semi-automatique américaine ;
 Gepard M1, un fusil de précision hongrois ;
 M1 Garand, un fusil semi-automatique américain ;
 Missile M1, un missile balistique français ;
 , plusieurs obusiers américains.

Équipements
 Casque M1, un casque de combat américain.

Véhicules de combat
 Aeromarine M-1, un avion d’entraînement américain ;
 Char M1 Abrams, un char de combat américain ;
 HMS Apollo (M01), un mouilleur de mines de la Royal Navy ;
 HMS M1, un sous-marin de la Royal Navy ;
 M1, un canon de 76 mm d'origine américaine des années 1940 ;
 M1, un missile mer-sol français MSBS ;
 M-1, un dirigeable italien de la Première Guerre mondiale ;
 Ponnier M.1, un avion de chasse français de la Première Guerre mondiale ;
 Rafale M01, un prototype de l’avion de combat Dassault Rafale pour la Marine nationale française.

Économie 
 M1, une composante de la masse monétaire ;
 M1 Group, un holding d'investissement libanais.

Feu 
 Manœuvre M1 des sapeurs-pompiers ;
 réaction au feu, une norme de classement des matériaux.

Informatique 
 Apple M1, un système sur une puce.

Formation 
 M1, la première année des études de master, dans l'enseignement supérieur français.

Média 
 M1, une chaîne de télévision publique hongroise ;
 Tele M1, une station de télévision régionale suisse.

Musique 
 Korg M1, un synthétiseur de la marque Korg ;
 M-1, un rappeur américain, membre de Dead prez.

Sciences 
Astronomie
 Nébuleuse du Crabe, en astronomie (Messier 1).

Médecine
 Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Classe ATC M01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Informatique
 , le premier ordinateur numérique soviétique créé en 1950 ;
 Puce M1, un processeur SOC d'Apple, de type ARM.

Sports 
Sport automobile 
 BMW M1, une voiture de sport du constructeur allemand BMW ;
 Championnat BMW M1 Procar, compétition organisée par BMW Motorsport ;
 Merzario M1, une Formule 1 de l’écurie italienne Team Merzario ;
 Minardi M01, une Formule 1 de l’écurie italienne Scuderia Minardi.
Sport motocycliste

 YZR-M1 est une moto de course du constructeur Yamaha destinée à évoluer exclusivement en MotoGP.
Randonnée
 Sentier de grande randonnée M1, en Martinique.

Transports 
Aéronautique
 Ryan M-1, un avion postal américain.

Automobiles
 BMW M1, une voiture de sport du constructeur allemand BMW ;
 BMW M1 Hommage, une concept car du constructeur allemand BMW ;
 Brilliance M1, une berline de la marque chinoise Brilliance ;
 GAZ-M1, une berline de l’aéroport constructeur soviétique GAZ ;
 Riich M1, une citadine de la marque chinoise Riich.

Autoroutes
  Tronçons autoroutiers de la Bruce Highway en Australie ;
  Autoroute biélorusse M1 reliant la frontière russe à la frontière polonaise ;
  Autoroute hongroise M1 reliant Budapest à la frontière autrichienne ;
  Autoroute irlandaise M1 reliant Dublin à Ballymascanlan ;
  Autoroute macédonienne A1 reliant la frontière serbe à la frontière grecque ;
  Autoroute britannique M1 reliant Londres à Hook Moor ;
  Autoroute nord-irlandaise M1 reliant Belfast à Dungannon ;
  Autoroute russe M1 reliant Moscou à la frontière biélorusse
  Autoroute syrienne M1 reliant Homs à Lattaquié.

Gyropode
 Robin-M1, un gyropode de la marque chinoise Robstep.
 
Metro
 M1, le premier modèle de rames du métro parisien ; 
 , différentes lignes de métro, dans le monde.

Route
  Route ukrainienne M01 reliant Kiev à la frontière biélorusse.

Signalisation routière
 Panonceau de distance en France.

Train
 Voiture M1, voiture à voyageurs de la SNCB.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres